Pere Patrici (segle X), escriptor grec de finals del segle IX i començaments del segle X
 Sant Pere Patrici, grec que va viure al segle IX.
 Pere Patrici el Mestre, historiador romà d'Orient del segle VI nadiu de Tessalònica